Nové Domky ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Nové Domky, Ortsteil von Loučovice, Okres Český Krumlov
 Nové Domky (Rozvadov), Ortsteil von Rozvadov, Okres Tachov
 Nové Domky, Ortslage von Svojkov, Okres Česká Lípa
 Nové Domky, Ortslage von Žacléř, Okres Trutnov